Свобода — село в составе Круто-Майданского сельсовета Вадского района Нижегородской области.

География 
Деревня располагается в 15 км к северо-востоку от Вада и в 78 км к юго-востоку от Нижнего Новгорода. Ближайший к деревне населённый пункт — деревня Новосёлки.

История 
Указом ПВС РСФСР от 16 августа 1940 года деревня Вшивка переименована в деревню Свобода.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 279 человек.

Примечания 

Населённые пункты Вадского района